Les Soumarokov-Elston sont une famille de l'aristocratie russe, issue du mariage de Felix Elston  ( – ), fils illégitime supposé du prince Frédéric-Guillaume de Prusse (futur Frédéric-Guillaume IV) et de la comtesse Catherine von Tiesenhausen, avec la comtesse Elena Sergueïevna Soumarokova ( – ), fille du comte Sergueï Pavlovitch Soumarokov (1791-1875) et de son épouse la marquise Aleksandra Pavlovna Maruzzi (1808-1857). Par décret impérial du , ils furent autorisés à transmettre à leurs héritiers le titre de comte Soumarokov-Elston.

La généalogie des Soumarokov-Elston
 Felix Nikolaïevitch Elston  ( à Saint-Pétersbourg –  à Saint-Pétersbourg), premier comte Soumarokov-Elston, général, décoré des Ordres de Saint-Vladimir (), de Saint-Stanislas (), et de Sainte-Anne ( avec couronne) ; époux d'Ielena Sergueievna Soumarokova ( à Saint-Pétersbourg–  à Saint-Pétersbourg), comtesse Soumarov
 leur fils, Felix Felixovitch Soumarokov-Elston (5 october 1856 à Saint-Pétersbourg–  à Rome), prince Ioussoupov et comte Soumarokov-Elston, gouverneur de Moscou ; époux de SAS Zinaida Ioussoupova ( à Saint-Pétersbourg-  à Paris), princesse Youssoupoff ;
 leurs fils:
SAS Nicolas Felixovitch Ioussoupov (1883 à Saint-Pétersbourg-1908 à Saint-Pétersbourg) qui mourut lors d'un duel,
SAS Felix Felixovitch Ioussoupov ( à Saint-Pétersbourg- le  à Paris), prince Ioussoupov et comte Soumarokov-Elston; époux de SAI la Grande-duchesse Irina Alexandrovna de Russie ( à Peterhof-  à Paris);
leur fille, SAS Irina Felixovna Ioussoupova ( à Saint-Pétersbourg-  à Cormeilles), princesse Youssoupoff et comtesse Soumarokov-Elston ; épouse du comte Nikolaï Dmitrievitch Cheremetiev ( à Moscou- à Paris), fils du comte Dmitri Sergueïevitch Cheremetiev et de son épouse la comtesse Irina Ilariovna Vorontzov-Dachkova (descendant du comte Boris Petrovitch Cheremetiev) (dont descendance).

Famille noble russe
Empire russe